Az 1925–1926-os osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának tizenötödik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 13 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Wiener Amateur SV csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Wiener Amateur SV az 1925-26-os szezon bajnoka.
 Az ASV Hertha kiesett a másodosztályba (2. Klasse).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok